Hellamaa (Muhu) – wieś w Estonii
 Hellamaa (Pühalepa) – wieś w Estonii